Pe est la dix-septième lettre de l'alphabet phénicien et hébreu (pē dans l'alphabet syriaque)
Pe est une lettre complémentaire de l'alphabet arabe, utilisée entre autres en persan

Pe est un mot qui désigne :
 Notre-Dame-du-Pé, commune de la Sarthe, France
 Saint-Pé-de-Léren, commune des Pyrénées-Atlantiques, France

Abréviation scientifique : 
 En électrochimie, dans l'Équation de Nernst, Eh(V) = 0,059·pe

PE est un sigle, qui signifie :
 Parlement européen
 Perturbateur endocrinien
  (LVM)
 Polyéthylène, un polymère thermoplastique de grande consommation 
  , format de fichier informatique binaire exécutable
  : voir  PE router,  VPN ()
 Windows PE, ( ou Win PE), un environnement d'installation de Microsoft Windows
 p. e. : par exemple (néo-sigle)
 Pe (Protection équipotentielle) : Conducteur de protection d'une installation électrique, voir Liaison équipotentielle.
 PE : Pôle emploi
 PE : Professeur des écoles
 Personnalité évitante
 Période d'essai
 

PE est un code, qui signifie :
 Polyéthylène, un polymère, selon la norme  (voir la liste des codes des polymères)
 Pérou, selon la norme , alpha-2 (liste des codes pays)
 selon la norme  (liste des codes pays), le Pérou a pour code alpha-3 PER
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 selon la liste des codes pays du CIO, le Pérou a pour code PER
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la liste des Internet TLD ()
 Pescara, la province de l'Italie, selon la norme  (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir )
 Pernambuco, l'état du Brésil, selon la norme  (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir )
 Air Europe (Italie), selon le code AITA des compagnies aériennes
 PE est le code qui désigne le nome de Réthymnon (Crète) en tête des immatriculations grecques

Abréviation : PE, abréviation de Pierre-Emmanuel, Pierre-Édouard ou de Pierre-Éliote, Pierre-Étienne et surtout de Paul-Émile (comme l'explorateur Paul-Émile Victor)

Code